«Он ещё вернётся» — советский военный фильм, снимавшийся в 1942 году на Тбилисской киностудии режиссёром Николаем Шенгелая.

Сюжет 
Молодой боец-грузин в одном из боев за русское село становится свидетелем героической гибели местной девушки-комсомолки. После ранения он приезжает на побывку в родное село. Но память о девушке, умершей на его руках, не дает ему покоя, а её фотография становится причиной недоразумения между ним и его невестой Нино. Но вскоре истина проясняется, и невеста провожает его на фронт.

В ролях 
 Нато Вачнадзе — Манана
 Александр Омиадзе — отец Манан
 Теймураз Хелашвили — Георгий
 Дудухана Церодзе — Гогуца
 Александр Жоржолиани — почтальон
 Кира Андроникашвили — мать
В эпизодах: Шалва Гамбашидзе, Владимир Кавсадзе, Елизавета Черкезишвили, Евгений Самойлов и другие.

О фильме 
Съемка фильма была начата осенью 1942 года, фильм снимал режиссёр Николай Шенгелая, но во время съёмок в январе 1943 года он умер, фильм заканчивала снимать его жена — она же исполнительница роли актриса Нато Вачнадзе и режиссёр Диомиде Антадзе. Хотя обычно указывается, что фильм был закончен в 1943 году, но согласно документам он был исключён из планов киностудии 1943 года, как и несколько других фильмов, с формулировкой «посвящены первому периоду войны — устарели», киновед Евгений Марголит указывал, что: «документов, запрещающих фильм, разыскать не удалось. … Возможно, фильм демонстрировался в Грузии на республиканском экране».

Литература 
 Николай Шенгелая / Кора Церетели. — М.: Искусство, 1968. — 88 с.
 Встречи и впечатления / Нато Вачнадзе. — М.: Госкиноиздат, 1953. — 149 с.

Примечания

Источники 
 Он ещё вернётся // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996—520 с. — стр. 300
 Он ещё вернётся // Очерки истории советского кино, Том 2. — М.: Искусство, 1959. — стр. 738

Фильмы СССР 1942 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы Николая Шенгелая
Фильмы Тбилисской киностудии
Фильмы о Великой Отечественной войне, созданные во время неё